Plan 9 ou Plan Nine peut désigner :

 Plan 9, groupe de rock psychédélique américain, originaire du Rhode Island
 Plan 9, morceau de l'album Gorgeous du groupe d'electronica 808 State
 Breaking Benjamin, qui se surnommait Plan 9 en 1999
 Plan 9 from Outer Space, film de science fiction, sorti en 1959, réalisé par Ed Wood, Jr.
 Plan 9 from Bell Labs, système d'exploitation expérimental développé par Bell Labs